va ser un advocat i funcionari reial català, regent de la cancelleria reial de Catalunya i membre del Consell d'Aragó des del 1504. El 1498 havia tingut un paper cabdal en la reforma del govern municipal del Consell de Cent de Barcelona. Probablement era ciutadà honrat de la ciutat.

Referències 

Polítics catalans històrics